En pologne, Jasna Góra peut désigner :
 Jasna Góra, un sanctuaire polonais

 Jasna Góra, localité de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Jasna Góra, localité de la voïvodie de Łódź.